Abitbol ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Abitbol (* 1943), israelischer Historiker
 Sarah Abitbol (* 1975), französische Eiskunstläuferin
 William Abitbol (* 1949), französischer Politiker